Miejscowości w USA:
 Millburn – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Millburn (ang. Millburn Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex